Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Trapani Calcio nelle competizioni ufficiali della stagione 1992-1993.

Stagione 
Nella stagione 1992-1993 l'Associazione Sportiva Trapani disputò il campionato di Campionato nazionale Dilettanti (girone H), raggiungendo il 1º posto e la relativa promozione in C2.

Divise e sponsor 
I colori sociali dell'Associazione Sportiva Trapani sono il granata ed il bianco.

Rosa

Risultati

Campionato

Statistiche dei giocatori

Note